Sale gimnastyczne UMK w Toruniu – zabytkowe dwie sale gimnastyczne wraz z zapleczem należące do Uniwersyteckiego Centrum Sportowe UMK w Toruniu.

Lokalizacja 
Sale sportowe znajdują się w zachodniej części miasta, w dzielnicy Bielany, na terenie miasteczka uniwersyteckiego, przy ul. Gagarina 35, w sąsiedztwie placu ks. S. Frelichowskiego, klubu studenckiego Od Nowa, Wydziału Teologicznego oraz Wyższego Seminarium Duchownego.

Historia 

Sale gimnastyczne wraz z zapleczem, według projektu Wincentego Szobera, powstały w 1971 roku i wchodzą w skład większego kompleksu – miasteczka uniwersyteckiego, wybudowanego w związku z uczczeniem 500. rocznicy urodzin patrona uczelni Mikołaja Kopernika. 

Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 1105 m². Znajdują się w nim dwie sale gimnastyczne o wymiarach: 12x24 m powierzchni i 5,6 m wysokości, pomieszczenie siłowni i sala tenisa stołowego oraz część administracyjna. W salach mogą odbywać się jednocześnie zajęcia dwóch grup ćwiczących. 

W budynku swoją siedzibą ma m.in. Akademicki Związek Sportowy UMK, Biuro Rzecznika Akademickiego i Centrum Ruchu Studenckiego.

W 2020 roku sale gimnastyczne zostały objęte ochroną konserwatorską jako element historycznego układu urbanistycznego miasteczka uniwersyteckiego.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona Centrum

Budynki kultury fizycznej w Toruniu
Budynki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
Toruń